Піхур — безпорожнинне утворення на поверхні шкіри, характерне для алергодерматозів.
 Піхур Олександр Віталійович ( 1982) — український футболіст, нападник.